El ciudadano de mis zapatos es un libro escrito por Luis Pescetti, escritor y músico argentino. Es el libro más largo de todos los que ha escrito el autor. Fue publicado en 1997 por la Editorial Sudamericana en Buenos Aires, Argentina, y al mismo tiempo en Cuba por la Editorial Casa de las Américas, y en Colombia por el Ministerio de Cultura. Fue reeditado en el 2004 por la Editorial Alfaguara en la colección "Punto de Lectura".

Es uno de los 2 libros de Pescetti que fueron adaptados al teatro. El otro es Natacha.

Historia 
Antes de comenzar el relato, viene una pequeña cita de Henry David Thoreau.

Santiago es un profesor de Música y comediante que trabaja en el pueblo de Villa Gessell, hasta que un día, guiado solamente por su deseo de conseguir trabajo, éxito, realización y amor, se traslada primero a la costa, y luego al exilio en el extranjero, para ser más exactos, en México. En un verano, se tendrá que enfrentar a la enfermedad y la muerte de su padre.

Personajes principales

Santiago 

Es un profesor de Música y comediante de Villa Gessell. Compone canciones infantiles. Siempre tiene deseos de viajar, para ver si en algún lugar no se puede encontrar, pero al ver que siempre se encontraba, se iba a otros lugares. Es muy enamoradizo, y se enamoró por 1ª vez, de una profesora de un jardín de niños llamada Andrea, pero ella no quería, ya que su actual novio estaba por "desabuelarse". El padre de Santiago murió de un paro cardíaco debido a su cáncer terminal, y eso le cayó muy mal al protagonista.

En un afán de conseguir amor y éxito, se va a México, donde se encontraría con la muerte...

Los países a los que siempre ha querido viajar, pero no ha podido, son: Grecia, Italia, Francia y España.

Personaje secundarios

Amelia 

Profesora amiga de Santiago. Fue invitada a Cuba por un periodista, y con la esperanza de ir con ella, le dio un audiocassette con las canciones que componía para sus alumnos de jardín de niños y primaria. Santiago no fue invitado, pero le dio las gracias.

Andrea 

Profesora de un jardín de niños, de la cual Santiago estaba muy enamorado. Cuando él estaba a punto de decirle sus sentimientos hacia ella, Andrea le interrumpió diciéndole que la abuela de su novio actual estaba enferma. Santiago asintió, ya que se dio cuenta de que lo suyo era imposible, y su padre también estaba muy enfermo.

Premios 

Premio Casa de las Américas en Cuba, en 1997.

Enlaces externos 

Capítulo #1

Ficha de la obra teatral basada en la novela

Libros de Luis Pescetti
Premio Casa de las Américas